Земельні кодекси УСРР–УРСР — три кодекси 1922, 1970 та 1990 року, втратили чинність
 Земельний кодекс України, ухвалений 13 березня 1992 року, втратив чинність
 Земельний кодекс України, ухвалений 25 жовтня 2001 року, чинний